Katyna (alkaloid)
 Katyna (obwód lwowski)